Retroflex frikativa kan syfta på
 Tonlös retroflex frikativa – ett konsonant språkljud 
 Tonande retroflex frikativa – ett konsonant språkljud

Se även
 Retroflex konsonant
 Frikativa